Ben Younes ist der Familienname folgender Personen:

 Imed Ben Younes (* 1974), tunesischer Fußballspieler
 Lahlou Ben Younès (* 1964), marokkanischer Leichtathlet
 Ramzi Ben Younès (* 1978), tunesischer Fußballspieler